Га́ртенман () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гартенман, Кристина (род. 1959) — швейцарская кёрлингистка.
 Гартенманн, Стефан (род. 1997) — датский футболист.